Слово мана́т может означать:
 Манат — название денежных единиц Азербайджана и Туркмении:
 Азербайджанский манат;
 Туркменский манат.
 Манат — древнесемитская богиня судьбы и возмездия, одна из трёх главных божеств Мекки (вместе с Ал-Лат и аль-Узза) в доисламскую эпоху, упомянута в Коране.